Луи Буайе (;  — ) — французский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в Алжирской обсерватории, в пригороде Алжира. В период с 1930 по 1952 годы им было обнаружено в общей сложности 9 астероидов.

В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид (1215) Бойер.

См. также 
 Хендрик ван Гент
 Лубош Перек
 Хисаси Кимура

Примечания

Ссылки 
 Louis Boyer 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов